Сезон 1973 стал для ЦСКА 34-м в чемпионате СССР по футболу. В регламент чемпионата страны было внесено существенное изменение — отмена ничьих, направленное на обострение борьбы и исключение договорных матчей. Теперь, чтобы определить победителя в ничейной игре, участники должны были по окончании основного времени пробивать по пять 11-метровых ударов. Победителю «по пенальти» присуждалось одно очко, проигравшему — ноль.

Команда неплохо провела первую половину сезона, однако 9 поражений в последующих 15 матчах опустили "армейцев" на 10-е место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

В случае, если матч завершался вничью, команды пробивали послематчевые пенальти; победитель серии пенальти получал 1 очко, проигравший — 0.

Кубок СССР

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1973
ЦСКА
ЦСКА